Клод Преваль:
 Преваль, Клод Антуан де (1739—1808) — французский генерал.
 Преваль, Клод Антуан Ипполит де (1772—1853) — французский генерал, сын предыдущего.